Snouck Hurgronje ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Snouck Hurgronje (1903–1967), niederländischer Fußballspieler
 Christiaan Snouck Hurgronje (1857–1936), niederländischer Arabist und Islamwissenschaftler